Населе́ние Ви́льнюса — жители города Вильнюса, столицы Литвы; к нему обычно относят людей, постоянно проживающих в административных границах города, которые на протяжении времени менялись.

Согласно переписи населения Литвы 2001 года, в городе насчитывалось 553 904 жителей. По данным Департамента статистики при Правительстве Литовской Республики, в 2007 году в современных границах самоуправления города Вильнюса проживало 554 409 человек (из них в самом Вильнюсе 542 782, в Григишкесе, включённом в территорию Вильнюсского самоуправления в 2000 году, — 11 518), в 2008 году — 555 613 (из них в Вильнюсе 544 091, в Григишкесе — 11 462)., в 2016 году, - 622.543 зарегистрированных постоянных жителей проживало в столице Литвы.

Динамика роста 
В XVI веке население Вильны оценивалось в 25—30 тысяч человек и город считался одним из самых крупных городов Восточной Европы. Войны, эпидемии и пожары XVII—XVIII веков приостановили рост населения.

В 1811 году Вильна, с населением в 56 тысяч жителей, занимала 3-е место в Российской империи после Санкт-Петербурга и Москвы. По Всеобщей переписи населения 1897 года город с численностью в 154,5 тысяч человек замыкал десятку крупнейших городов России. Быстрый рост города и его населения проходили со второй половины XIX века до начала Первой мировой войны. После Первой мировой войны, которая сказалась на резком уменьшении и радикальном изменении национального состава жителей города, наметился медленный рост числа жителей.

Численность населения Вильны до 1939 года (тысяч жителей)

После потерь Второй мировой войны население сравнительно быстро росло до конца 1980-х годов, затем его рост замедлился. В период между переписями населения 1959 года и 1970 года количество жителей города увеличилась на 136 тысяч человек, то есть на 57%. Две трети от этого числа составил прирост за счёт приезда в Вильнюс жителей окрестных сельских районов, других городов республики и других республик Советского Союза. В 1970 году Вильнюс по числу жителей обогнал Таллин и занял второе место после Риги среди городов Прибалтики. На 1 января 1977 года насчитывалось 450 тысяч жителей. Среди городов Советского Союза Вильнюс занимал 51-е место, среди столиц союзных республик — 13-е, опережая лишь Ашхабад и Таллин.

Численность населения Вильнюса в 1941—2021 годах (тысяч жителей)

По данным Всеобщей переписи населения Литвы 2001 года, в городе насчитывалось 553 904 жителей. В 2003 году население составляло 541 600 человек. По данным статистики населения Вильнюса в 2021 году составляло 588 412 человек.

Национальный состав 
Город издавна отличался многонациональным населением, причём до середины XX века, литовцы находились в меньшинстве, уступая по численности полякам, евреям, русским и белорусам.
По данным переписи населения Российской империи 1897 года, среди  насчитывалось  (40,0 %) евреев,  (30,9 %) поляков,  (20,1 %) русских,  (4,2 %) белорусов,  (2,1 %) литовцев,  (2,7 %) — других.

Национальный состав 1897

По данным, собранным местной администрацией, в 1909 году из 205 250 жителей города было 77 500 (37,8 %) поляков, 75 520 (36,8 %) евреев, 2453 (1,2 %) литовцев, 7158 (3,5 %) лиц других национальностей, а также 37 341 (18,2&%) русских православных, 5236 (2,5 %) русских старообрядцев и 42 русских иного вероисповедания.

По данным переписи населения 1931 года, поляков в городе было 65,9 % (128,6 тыс. человек), евреев 28 % (54,6 тыс. человек), русских 3,8 % (7,4 тыс. человек), белорусов 0,9 % (1,7 тыс. человек), литовцев 0,8 % (1579 человек), немцев 0,3 % (600 человек), украинцев 0,1 % (200 человек), других 0,2 % (примерно 400 человек).

По приблизительным данным на начало 1940 года в городе насчитывалось 39,3 % поляков, 34,2 % евреев, 19,2 % литовцев, 4,5 % белорусов и русских, 1,7 % представителей других национальностей. Рост доли литовского населения объясняется тем, что часть лиц, прежде считавшихся поляками или не указывавших свою национальность, стали идентифицировать себя как литовцев после того, как Советский Союз передал Вильнюс Литве. По переписи, проведённой немецкими оккупационными властями 27 мая 1942 года, среди 143,5 тысяч жителей насчитывалось 103,2 тысяч поляков (71,9 %), 29,5 тысяч литовцев (20,9 %), а также 6,1 тысяч русских, 3,1 тысяч белорусов, 1,6 тысяч лиц других национальностей.

Национальный состав населения Вильнюса по данным Всеобщей переписинаселения Литвы 2021 года

На изменения национального состава в XX веке оказали влияние
 эвакуация преимущественно русского населения в начале Первой мировой войны,
 массовое уничтожение евреев во время Второй мировой войны,
 послевоенная «репатриация» поляков (в 1944—1947 годах в Польшу в добровольно-принудительном порядке из Вильнюса переселено 89 587 поляков),
 создание в Вильнюсе крупных промышленных предприятий, к работе на которых привлекались рабочие и специалисты из других республик Советского Союза, при одновременном поощрении переселения литовцев в столицу.

По переписи 1970 года литовцы составляли 42,8 %, русские — 24,5 %, поляки — 18,3 %, белорусы — 6,5 %. В 1997 в Вильнюсе насчитывалось 138 караимов, появившихся в Литве одновременно с татарами в конце XIV века.

По данным всеобщей переписи населения 2021 года, из 546 155 жителей, 368 325 чел. (67,44 %) — литовцы, 83 002 чел. (15,2 %) — поляки, 52 489 чел. (9,61 %) — русские, 14 441 чел. (2,64 %) — белорусы, 4586 чел. (0,84 %) — украинцы, 5552 чел. (1,02 %) — другие, 17 761 чел. (3,25 %) — нет данных.

Вероисповедание 

По сведениям переписи населения Литвы 2001 года, по вероисповеданию среди жителей города преобладают католики.

В Вильнюсе женщин проживает почти на десять процентов больше (301 440; 54, 4 %), чем мужчин (252 464; 45,6 %). По возрасту к группе населения до 16 лет относилось 101 113, к трудоспособному возрасту — 356 323, пенсионного возраста насчитывалось 96 412 человек. Среди жителей города с высшим образованием 115 051 человек (23, 1 %), со специальным — 97 557 (19, 6 %), средним — 150 596 (30, 2 %), неполным средним — 49 000 (9,8 %), начальным — 69 275 (13, 9 %).

Примечания

Ссылки 
 «Как Вильнюс стал литовским»

Население Литвы
Вильнюс
Вильнюс